Dit is een lijst van planetoïden 113701-113800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 113701 - || 2002 TT125 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113702 - || 2002 TJ126 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113703 - || 2002 TS126 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113704 - || 2002 TQ127 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113705 - || 2002 TS127 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113706 - || 2002 TB129 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113707 - || 2002 TM129 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113708 - || 2002 TW130 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113709 - || 2002 TS131 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113710 - || 2002 TH132 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113711 - || 2002 TK132 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113712 - || 2002 TN132 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113713 - || 2002 TO132 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113714 - || 2002 TK133 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113715 - || 2002 TM133 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113716 - || 2002 TH134 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113717 - || 2002 TV134 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113718 - || 2002 TV135 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113719 - || 2002 TH136 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113720 - || 2002 TZ136 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113721 - || 2002 TB137 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113722 - || 2002 TV137 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113723 - || 2002 TD138 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113724 - || 2002 TL138 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113725 - || 2002 TV139 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113726 - || 2002 TJ140 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113727 - || 2002 TO141 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113728 - || 2002 TR142 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113729 - || 2002 TZ142 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113730 - || 2002 TA143 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113731 - || 2002 TO143 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113732 - || 2002 TQ143 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113733 - || 2002 TX144 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113734 - || 2002 TS150 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113735 - || 2002 TF154 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113736 - || 2002 TD155 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113737 - || 2002 TT156 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113738 - || 2002 TM157 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113739 - || 2002 TX157 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113740 - || 2002 TJ159 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113741 - || 2002 TS160 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113742 - || 2002 TD162 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113743 - || 2002 TL162 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113744 - || 2002 TE163 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113745 - || 2002 TS163 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113746 - || 2002 TA164 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113747 - || 2002 TH164 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113748 - || 2002 TN164 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113749 - || 2002 TB166 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113750 - || 2002 TL166 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113751 - || 2002 TR166 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113752 - || 2002 TF167 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113753 - || 2002 TP167 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113754 - || 2002 TC168 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113755 - || 2002 TE168 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113756 - || 2002 TG168 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113757 - || 2002 TM170 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113758 - || 2002 TT170 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113759 - || 2002 TT171 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113760 - || 2002 TA172 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113761 - || 2002 TH172 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113762 - || 2002 TJ172 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113763 - || 2002 TL172 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113764 - || 2002 TO172 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113765 - || 2002 TX172 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113766 - || 2002 TR173 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113767 - || 2002 TY174 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113768 - || 2002 TJ177 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113769 - || 2002 TB178 || 11 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113770 - || 2002 TA179 || 13 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113771 - || 2002 TQ181 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113772 - || 2002 TK183 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113773 - || 2002 TY183 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113774 - || 2002 TL184 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113775 - || 2002 TM184 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113776 - || 2002 TP184 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113777 - || 2002 TS184 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113778 - || 2002 TC185 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113779 - || 2002 TT187 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113780 - || 2002 TC188 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113781 - || 2002 TF188 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113782 - || 2002 TU188 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113783 - || 2002 TA191 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113784 - || 2002 TO191 || 5 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113785 - || 2002 TS191 || 5 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113786 - || 2002 TZ192 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113787 - || 2002 TH193 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113788 - || 2002 TY194 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113789 - || 2002 TZ194 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113790 - || 2002 TF195 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113791 - || 2002 TM195 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113792 - || 2002 TX195 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113793 - || 2002 TR196 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113794 - || 2002 TV197 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113795 - || 2002 TZ197 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113796 - || 2002 TQ198 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113797 - || 2002 TB200 || 6 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113798 - || 2002 TG203 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113799 - || 2002 TW203 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113800 - || 2002 TG204 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten